Rutman ist der Nachname folgender Personen:

 Darrett B. Rutman (1929–1997), US-amerikanischer Historiker
 Jacques Rutman, Filmregisseur und Drehbuchautor
 Paul Rutman, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Robert Rutman (1931–2021), deutsch-amerikanischer bildender Künstler, Musiker und Komponist
 Rodolphe Rutman, Filmregisseur
 Yuri Rutman (* 1972), russischer Schauspieler, Filmregisseur und Filmproduzent

Siehe auch:
 Ruttman
 Ruttmann